Младоњовице могу бити:

 Младоњовице (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република
 Младоњовице (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република